Давид Чхеидзе:
 Чхеидзе, Давид Иосифович (1892—1974) — грузинский актёр. Заслуженный деятель искусств Грузинской ССР.
 Чхеидзе, Давид Мелитонович (псевдоним — Диа Чианели; 1890—1937) — грузинский писатель, общественный деятель. Отец Р. Д. Чхеидзе.